Mors-Thy Håndbold ist eine Handballspielgemeinschaft aus der dänischen Region Nordjylland. Die erste Herrenmannschaft spielt in der Håndboldligaen, der höchsten Spielklassen im dänischen Ligasystem.

Geschichte 
Die Spielgemeinschaft wurde 2007 von den Stammvereinen Thisted IK und HF Mors gegründet. Sie gehört seit 2007/08 ununterbrochen der Håndboldligaen an, wobei sie zwischen 2008 und 2012 fünf Mal in Folge die Abstiegsrunde überstehen musste. 2012/13 gelang als Siebtplatzierter erstmals die Qualifikation für die Meisterrunde, in welcher man sich den zweiten Platz und die damit verbundene Teilnahme am Halbfinale um die dänische Meisterschaft sicherte. Gegen den späteren Meister Aalborg Håndbold unterlag Mors-Thy in der Gesamtwertung knapp mit 51:52, nachdem der Verein das Hinspiel noch mit 25:23 für sich entscheiden konnte. Nach Niederlagen in den Spielen um Platz drei gegen Skjern Håndbold wurde letztlich der vierte Platz erreicht. In der Folgesaison musste man zum sechsten Mal an der Abstiegsrunde teilnehmen, konnte sich dort aber erneut den Klassenerhalt sichern. Im Juni 2021 gewann Mors-Thy Håndbold das nachträglich ausgetragene Finale des dänischen Pokals 2020 gegen Aalborg Håndbold mit 32:31.

Saisonbilanzen seit 2008

Weblinks 
Internetseite der Spielgemeinschaft
Mors-Thy Håndbold im Ergebnissystem des dänischen Handballverbandes

Einzelnachweise 

Dänischer Handballverein
Morsø Kommune
Sport (Thisted Kommune)
Gegründet 2007